Myzobdella är ett släkte av ringmaskar. Myzobdella ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fiskiglar
Myzobdella